Nandou peut correspondre à :
 Le nandou d'Amérique et le nandou de Darwin sont des oiseaux
 Nandou, un astérisme utilisé en astronomie chinoise